El abandono escolar temprano de la educación y la formación es un indicador educativo de la Unión Europea, empleado para evaluar el desempeño de los países miembros en educación. Se entiende como abandono educativo temprano al hecho de no alcanzar al menos un nivel 3 de la Clasificación Internacional de Niveles Educativos (CINE) y no estar cursando estudios, ya sean reglados o no reglados. Por ejemplo, en España estarían en abandono educativo temprano aquellas personas que, aunque hayan finalizado satisfactoriamente la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no continúan sus estudios, ya sea en Bachillerato, Formación Profesional Básica o Media o cualquier curso de formación no reglada. La tasa se calcula para las personas entre 18 y 24 años de edad.

Es un concepto más reciente que el de fracaso escolar, con el que se tiende a confundir. La Unión Europea lo emplea para comparar la formación de los jóvenes de los países miembros, como forma de aproximarse a su futuro capital humano. En la "Agenda de Lisboa" se fijó una serie de objetivos en diversos terrenos sociales. En educación, uno de los objetivos es lograr que el promedio de abandono escolar temprano de los países miembros fuese del 10% en 2010, es decir que el 90% de los jóvenes, entre 18 y 24 años esté cursando o tenga estudios superiores a los mínimos obligatorios. Como no se cumplió, el objetivo se repite para 2020, en la Agenda de Madrid. Finalmente el objetivo del 15% se logró en 2021, un año después de lo previsto.

Una de las ventajas de este indicador frente al de fracaso escolar estriba en que permite comparar países en los que el concepto de fracaso escolar es muy diferente. Como desventaja, cabe resaltar que iguala situaciones educativas muy heterogéneas, pues agrupa tanto a quienes han terminado la Educación Secundaria Obligatoria como los que no, por un lado, o por otro, a personas que no acabaron la Educación Secundaria Obligatoria, pero estudian, con la que tienen un nivel educativo superior a la ESO.

La LOMCE tuvo entre sus objetivos reducir el valor de la tasa de abandono escolar temprano ampliando el número de alumnado que consigue alcanzar un CINE 3, y una de las vías más significativas es a través de FP Básica. Se consigue esa reducción ya que la FP Básica que tiene una duración obligatoria de dos años; con PCPI los dos años no eran obligatorios, pero al ser la duración de la FP Básica de un curso más que la educación obligatoria, se considera estadísticamente CINE 3, computando de la misma manera que se considera el Bachillerato con sus dos años. 

No debe confundirse con la expresión de deserción escolar, empleada en América Latina para aquellas personas que no obtienen el título obligatorio. El abandono educativo temprano también incluye a aquellas personas con título obligatorio conseguido, pero que no han logrado un nivel de educación secundaria superior (como Bachillerato o Ciclo Medio de Formación Profesional en España).

Una revisión de diversas intervenciones realizadas en países en desarrollo, ha demostrado que los programas de transferencias monetarias condicionadas, la exención del pago de la matrícula escolar y los programas de alimentación escolar generan un impacto positivo en las tasas de matriculación en la escuela primaria. Sin embargo, estos programas han tenido un efecto limitado e irregular en cuanto a mantener a los niños dentro del sistema educacional. Por otro lado, lograr que más niños ingresen a la escuela no es provechoso si la calidad de la educación es deficiente o si los niños no asisten regularmente a la misma. En todo caso, finalizar solo la escuela primaria o incluso la secundaria inferior sigue contando como abandono educativo temprano en los indicadores de la Unión Europea.

Véase también
 Ni-Ni

 Abandono escolar

Referencias

Enlaces externos 
 Datos y cifras del Ministerio de Educación Español, curso 2014-2015
 Monográfico de la Revista de Educación en 2010, dedicado al Abandono Escolar Temprano
  Revista Avances en supervisión educativa Nº 14 (2011). Monográfico dedicado al Abandono Escolar Temprano
  Informe sobre el AET en Castilla-La Mancha
 School Safety Net - Proyecto europeo orientado a la prevención del abandono escolar

Educación